Dihidroxifenilalanina puede referirse a alguno de los siguientes compuestos químicos:

 D-DOPA, (R)-3,4-dihidroxifenilalanina.
 L-DOPA, (S)-3,4-dihidroxifenilalanina, un precursor de un dopamina.